Неледино — название населённых пунктов в России:

 Неледино — село в Шатковском районе Нижегородской области.
 Неледино — посёлок в Краснохолмском районе Тверской области.